Sandro Rizzi, né le  à Samedan, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Après avoir commencé le hockey sur glace avec le HC Saint-Moritz, Sandro Rizzi rejoint le HC Davos, le prestigieux club grison en 1996. Il fait ses débuts en première division lors de la saison 1996-1997. Fidèle à Arno Del Curto, dont il est devenu le capitaine de la saison 2010-2011, il n'a jamais quitté le club le plus titré de Suisse.

Carrière internationale 
La carrière de Sandro Rizzi en équipe de Suisse a commencé à l'occasion du championnat d'Europe junior en 1994. Par la suite, il a participé à un autre championnat d'Europe junior (en 1995) et à trois championnats du monde junior (en 1995, 1996, 1997). Il compte, en 2011, une seule participation à un championnat du monde sénior, en 1999.

Palmarès 
LNA
Champion en 2002, 2005, 2007, 2009 et 2011 avec le HC Davos
Vice-champion en 1998, 2003 et 2006 avec le HC Davos
Coupe Spengler
Vainqueur en 2000, 2001, 2004 et 2006 avec le HC Davos
Finaliste en 2002, 2003 et 2006 avec le HC Davos
Championnat du monde junior
 en 1998

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| HC Davos||  LNA
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 1997-1998|| HC Davos|| LNA
| 39 || 1 || 6 || 7 || 10 || 18 || 3 || 0 || 3 || 2
|-
|HC Davos U20 || Jr. Élites A
| 3 || 3 || 2 || 5 || 2 ||  - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| HC Davos|| LNA
| 45 || 10 || 12 || 22 || 26 || 6 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 1999-2000|| HC Davos|| LNA
| 45 || 4 || 7 || 11 || 22 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2000-2001|| HC Davos|| LNA
| 40 || 10 || 5 || 15 || 53 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2001-2002|| HC Davos|| LNA
| 33 || 2 || 8 || 10 || 14 || 16 || 1 || 5 || 6 || 6
|-
| 2002-2003|| HC Davos||  LNA
| 40 || 5 || 5 || 10 || 32 || 15 || 2 || 2 || 4 || 6 
|-
| 2003-2004|| HC Davos||  LNA
| 45 || 8 || 11 || 19 || 14 ||  6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2004-2005|| HC Davos||  LNA
| 41 || 10 || 3 || 13 || 26 || 15 || 4 || 1 || 5 || 2
|-
| 2005-2006|| HC Davos||  LNA
| 42 || 2 || 4 || 6 || 24 ||  15 || 1 || 6 || 7 || 20
|-
| 2006-2007|| HC Davos||  LNA
| 44 || 3 || 8 || 1 || 38 ||  19 || 3 || 1 || 4 || 38
|-
| 2007-2008|| HC Davos||  LNA
| 25 || 2 || 3 || 5 || 22 ||  13 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2008-2009|| HC Davos||  LNA
| 50 || 11 || 16 || 27 || 24 || 21 || 1 || 9 || 10 || 18
|-
| 2009-2010|| HC Davos||  LNA
| 47 || 10 || 5 || 15 || 12 ||  6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2010-2011|| HC Davos||  LNA
| 34 || 6 || 2 || 8 || 14 ||  14 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 2011-2012|| HC Davos||  LNA
| 28 || 3 || 7 || 10 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013|| HC Davos||  LNA
| 41 || 3 || 4 || 7 || 14 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014|| HC Davos||  LNA
| 35 || 1 || 1 || 2 || 8 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0

| 680 || 91 || 107 || 198 || 369 || 190 || 25 || 25 || 50 || 114

|1994 ||  Suisse -18 ans|| CE -18 ans
| 5 || 0 || 1 || 1 ||  2 || 
|-
|1995 ||  Suisse -18 ans|| CE -18 ans
| 5 || 0 || 1 || 1 || 6 || 
|-
|1996 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || 
|-
|1997 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 1 || 3 || 4 || 4 || 
|-
|1998 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 2 || 0 || 2 || 2 || 
|-
|1999 || ||CM
| 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|- 
|2002 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 1|| 0 || 0 ||0 || 0 || Finaliste
|- 
|2004 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 5 || 2 || 0 || 2 || 0 || Vainqueur
|- 
|2005 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|2006 || HC Davos || Coupe d'Europe
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  de la division Ragouline
|- 
|2006 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || Finaliste
|- 
|2008 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || 
|- 
|2010 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || Demi-finaliste
|- 
|2011 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || Vainqueur

Notes et références

Source 
 

Naissance en octobre 1978
Naissance à Samedan
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Sportif grison
Attaquant de hockey sur glace